Folkomröstningen om EU-medlemskap hölls i Norge den 28 november 1994. Resultatet blev att 52,2 % röstade mot norskt medlemskap medan 47,8 % röstade för. I Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold och Buskerud röstade majoriteten för medlemskap. I alla andra fylken röstade majoriteten emot. Valdeltagandet var 89 %.

Det var Norges andra folkomröstning om medlemskap, den första hölls 1972.

Folkomröstningen genomfördes efter att Norge bedrivit medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen (EU). Förutom Norge bedrev även EFTA-länderna Finland, Sverige och Österrike medlemskapsförhandlingar. Samtliga fyra länder genomförde folkomröstningar om EU-medlemskap sommaren-hösten 1994. Folkomröstningarna i Österrike (12 juni), Finland (16 oktober) och Sverige (13 november) resulterade samtliga i ja. Finland, Sverige och Österrike gick därför med i EU 1 januari 1995, medan Norge förblev EFTA-medlem.

Efter fylke

Se även
 Folkomröstningar relaterade till Europeiska unionen

Källor

1994 i Norge
Europeiska unionen under 1990-talet
Folkomröstningar 1994
Folkomröstningar i Norge
Norge